Sherbro peut désigner :
 les Sherbro, un peuple de Sierra Leone
 le sherbro, leur langue
 le Sherbro, un navire
 Sherbro, une île de l'océan Atlantique